rak pęcherzyka żółtkowego
 Yamaha Sound Technologies Inc.